World's End kan syfta på:

 World's End, Antarktis - en ö i Antarktis
 World's End, Berkshire - en ort i Berkshire, England
 World's End, Buckinghamshire - en ort i Buckinghamshire, England
 World's End, London - en ort i Enfield, Storlondon, England
 World's End, Suffolk - en ort i Suffolk, England
 World's End, West Sussex - en ort i West Sussex, England

Se även 
 Worlds End